Lindig steht für folgende geographischen Objekte:
 Lindig, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Lindig (Kulmbach), Ortsteil von Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Lindig (Lohr am Main), Ortsteil von Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Lindig (Gerstungen), Erhebung im Wartburgkreis, Thüringen
 Lindig, deutscher Name von Lípa u Merklína, Ortsteil von Merklín, Okres Karlovy Vary, Tschechien

Lindig ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Friedrich Wilhelm Lindig (1779–1852), deutscher Bergbauingenieur und Erfinder
 Friedrich Lindig (1892–1968), deutscher Maler 
 Horst Lindig, deutscher Landrat
 Julia Lindig (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Otto Lindig (1895–1966), deutscher Keramiker und Bildhauer
 Robert Lindig (1894–1972), deutscher Politiker (SPD)
 Sabine Schade-Lindig (* 1967), deutsche Prähistorikerin
 Wolfgang Lindig (1925–2018), deutscher Ethnologe 

Siehe auch:
 Lindich